Meisel puede referirse a:

 Steven Meisel, fotógrafo de moda. 
 Kurt Meisel, actor y director de cine austriaco.
 Edith Meisel Aas, escultora noruega.